Czajki peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Czajki, un village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Czajki, un village de la voïvodie de Lublin
 Czajki, un village de la voïvodie de Mazovie
 Czajki, un village de la voïvodie de Podlachie